Faeton je lahko:

Faeton (domnevni planet)
Faeton ali Faetont (mitologija) - lik v grški mitologiji, sin boga Apolona in Okeanide Klimene